ICV puede referirse a:

Índice de Calidad de Vida: indicador del desarrollo humano;
Iniciativa per Catalunya Verds: partido político de Cataluña (España);
Iniciativa Ciudadana Vasca: partido político de Vizcaya (España);
Instituto Cartográfico Valenciano: institución geográfica pública de la Comunidad Valenciana (España);
Instituto de Cerámica y Vidrio: organismo que investiga materiales cerámicos y vidrios, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España);

Siglas